Навоян:
 Навоян, Карен (род. 1979) — армянский футболист.
 Навоян, Юрий Людвигович (род. 1969) — армянский общественно-политический деятель, политолог.

Примечания